Armada steht für:

 Armada, eine Flottenstreitmacht
 Armada Española, die spanische Kriegsmarine
 Armada Rouen, eine Veranstaltung für Großsegler und andere Schiffe
 Spanische Armada, die spanische Kriegsflotte von 1588
 Armada Music, ein niederländisches Plattenlabel
 Armada (Arkansas), Ort im Crawford County – nicht mehr existent
 Armada (Michigan), Ort im Macomb County
 Armada and Ray Drain, Fließgewässer im Macomb County, Michigan
 Armada Mine, Mine im Santa Cruz County, Arizona
 Hof Armada, Wehrhof in Wiesbaden-Frauenstein, Hessen
 Marvell Armada, ein SoC (System on a Chip) von Marvell Technologies

Armada ist der Familienname folgender Personen:

 Ailén Armada (* 1998), argentinische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Alfonso Armada (1920–2013), spanischer General 
 Juan Armada y Losada (1861–1932), spanischer Politiker, Justizminister 1907–1909